Вязки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вязки — деревня в Браславском районе Витебской области.

Россия 
 Вязки — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Вязки — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Вязки — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Вязки — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Вязки — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Вязки — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.